Ifugao poate denumi: 

 Ifugao (provincie), o provincie din Filipine 
 Ifugao (limbă) 
 Ifugao (râu) 
 Ifugao (etnie)